Tooth Peak ist der Name folgender Berge:

 Tooth Peak (Ostantarktika) in Viktorialand
 Tooth Peak (Neuseeland) in der Region Otago